Куря — печенізький хан.
Куря — половецький хан.
Куря́ — курча

Примітки